Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1987 года состоялся с 11 по 21 февраля в западногерманском городке Оберстдорф. После господства техники конькового хода на предыдущем чемпионате в регламент лыжных гонок были внесены изменения. Так дистанции 15 и 30 км у мужчин и 5 и 10 км у женщин проводились классическим стилем, а марафонские дистанции и эстафеты свободным стилем.

Герои чемпионата 

Наибольшего успеха у мужчин добился шведский лыжник Томас Вассберг, выигравший 2 золотых и 2 серебряных медали.

Результаты соревнований

Лыжные гонки, мужчины

12 февраля — 30 км (классический стиль)

15 февраля — 15 км (классический стиль)

17 февраля — Эстафета 4х10 км

21 февраля — 50 км (свободный стиль)

Лыжные гонки, женщины

13 февраля — 10 км (классический стиль)

16 февраля — 5 км (классический стиль)

17 февраля — Эстафета 4х5 км

20 февраля — 20 км (свободный стиль)

Лыжное двоеборье

13 февраля — Индивидуальная гонка преследования (средний трамплин (К90) + 15 км)

19 февраля — Командные соревнования (средний трамплин (К90) + 3х10 км)

Прыжки на лыжах с трамплина

15 февраля — Большой трамплин (К120)

17 февраля — Большой трамплин (К120), командные соревнования

20 февраля — Средний трамплин (К90)

Медальный зачет

Ссылки 
 Результаты на сайте FIS

Февраль 1987 года
Международные спортивные соревнования в Оберстдорфе
Чемпионаты мира в ФРГ
Международные соревнования по лыжному спорту в Германии